A40 kan syfta på

Motorvägar
 A40 (motorväg, Frankrike)
 A40 (motorväg, Portugal)
 A40 (motorväg, Tyskland)
 A40 (motorväg, Storbritannien)